El término mirandés puede referirse, en Wikipedia:

 al gentilicio correspondiente a Miranda de Ebro, ciudad de la provincia de Burgos, España;
 al nombre usado comúnmente para referirse al Club Deportivo Mirandés;
 al idioma mirandés, un idioma oficial que se habla exclusivamente en la zona de Miranda do Douro.